ФШР — аббревиатура следующих общественных организаций:

 ФШР — Федерация шахмат России (с 1992 по 2019 год — Российская шахматная федерация).
 ФШР — Федерация шашек России.
 Федерация шейпинга России.